Igrejas Reformadas na Holanda (1892-2004) - denominação reformada, fundada em 1892, que se fundiu com a Igreja Reformada Neerlandesa e Igreja Luterana no Reino dos Países Baixos para formar a atual Igreja Protestante na Holanda 
 Igrejas Reformadas Libertadas - também chamada de Igrejas Reformadas na Holanda (Libertadas), denominação reformada, fundada em 1944, por dissidentes das Igrejas Reformadas na Holanda
 Igrejas Reformadas na Holanda (Restauradas) - denominação reformada, fundada em 2003, por dissidentes das Igrejas Reformadas Libertadas 
 Igrejas Reformadas na Holanda (2009) - denominação reformada, fundada em 2009, por dissidentes das Igrejas Reformadas Libertadas e Igrejas Reformadas na Holanda (Restauradas)

Desambiguação